«Шанс» — художественный фильм, фантастическая комедия. Экранизация повести Кира Булычёва «Марсианское зелье» из цикла «Великий Гусляр».

Сюжет 
В середине XVII века казак по имени Алмаз Битый спас от смерти инопланетянина. В благодарность тот одарил землянина эликсиром молодости. Постоянно употребляя эликсир, Алмаз и его подруга Милица дожили до XX века. Настало время опять вернуть молодость, и Алмаз возвращается в город Великий Гусляр, где хранится тайное средство. Однако тайна оказалась раскрыта, и нескольким жителям города представился случай испытать на себе действие «марсианского зелья».

Одним вторая молодость дала новые силы для жизни, другим же ничего, кроме проблем и неприятностей. В финале инопланетянин оставляет второй шанс заново прожить жизнь только тем, кто по-настоящему хочет и достоин этого.

В ролях 
 Сергей Плотников — Алмаз Битый
 Игорь Шкурин — Алмаз Битый (молодой)
 Мария Капнист — Милица Фёдоровна
 Дилором Камбарова — Милица Фёдоровна (молодая)
 Раиса Куркина — Елена Сергеевна
 Вероника Изотова — Елена Сергеевна (молодая)
 Виктор Павлов — Корнелий Иванович Удалов
 Саша Евтеев — Корнелий Удалов (молодой)
 Людмила Иванова — Ксения Удалова
 Майя Менглет — Ванда Савич
 Елена Тонунц — Ванда Савич (молодая)
 Борис Иванов — Никита Савич
 Андрей Зарецкий — Никита Савич (молодой)
 Игорь Ясулович — Александр Грубин
 Сергей Жигунов — Александр Грубин (молодой)
 Вера Новикова — Шурочка
 Андрей Николаев — журналист Миша Метёлкин
 Вадим Александров — пришелец

В эпизодах 
 Елена Максимова — Прасковья
 Галина Самохина — Настя
 Валентин Голубенко — Панкратыч
 Александр Панкратов — дежурный милиционер
 Константин Ситников — Кащеев
 Дима Милославский
 Серёжа Любазнов

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Кир Булычёв, Александр Майоров
 Режиссёр-постановщик — Александр Майоров
 Оператор-постановщик — Григорий Беленький
 Художник-постановщик — Павел Сафонов
 Композитор — Алексей Рыбников
 Звукооператор — Елена Урванцева
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр — Марк Эрмлер
 Режиссёр — Марина Лузгина
 Оператор — Андрей Ренков
 Художник по костюмам — Лидия Рахлина
 Монтажёр — Татьяна Егорычева
 Художник-гримёр — Тамара Пантелеева
 Комбинированные съёмки: оператор — Виктор Жанов, художник — Альберт Рудаченко
 Редактор — Елена Семагина
 Музыкальный редактор — Мина Бланк
 Директор картины — Галина Соколова

Технические данные 
 Фильм снят на плёнке Шосткинского п/о «Свема».

Факты 
 На съёмках фильма Сергей Жигунов познакомился со своей будущей женой Верой Новиковой (роль Шурочки).
 Сначала, в альманахе «Мир приключений» 1971 года, была опубликована первая версия повести «Марсианское зелье». Финал повести принципиально отличался от кинематографического. Затем Кир Булычёв совместно с режиссёром написал сценарий фильма, по которому фильм и был снят. В более поздних изданиях печатался вариант текста повести, приближённый к сценарному варианту.
 Часть эффекта узнавания зрителем помолодевших персонажей основана на том, что озвучены «старики» и «молодые» одними и теми же голосами.
 Съёмки фильма проходили в Калуге.
 Автомобиль, задействованный в съёмках — Dux K24 модели 1909 года.

Примечания

Ссылки 
 критика и обзор фильма на сайте кинотеатр.ру
 

Фильмы СССР 1984 года
Фантастические фильмы СССР
Кинокомедии 1984 года
Комедийно-драматические фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Экранизации произведений Кира Булычёва
Великий Гусляр
Фильмы об обмене телами